Martignano – comune italiano in provincia di Lecce
Lago di Martignano – lago italiano in provincia di Roma
Isola di Martignano – isola della Laguna di Marano in Friuli-Venezia Giulia
Polline Martignano – zona di Roma
Martignano – zona urbanistica di Roma
Martignano – frazione di Trento